BiH:
 Kunosići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Kunosići (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš